Pujols kan syfta på:
 Pujols, Gironde
 Pujols, Lot-et-Garonne